Горњи град, или Горњи Град се може односити на:
 Горњи Град (општина), општина у Нотрањско-крашкој регији
 Горњи Град (Горњи Град), насеље и седиште истоимене општине Горњи Град
 Горњи град (Земун), насеље Београда
 , градска четврт Осијека
 Горњи град - Медвешчак, градска четврт Загреба
 Горњи град (Загреб), историјски центар Загреба

Види још 
 Доњи град